Pluta Meduzei se poate referi la:
 Pluta Meduzei (piesă de teatru) de Marin Sorescu
 Pluta Meduzei (film) de Iradj Azimi.
 Pluta Meduzei (pictură) de Théodore Géricault